

Persone
Alberto Gavazzi – attore teatrale e commediografo italiano
Aldo Gavazzi – calciatore italiano
Alessandro Gavazzi – predicatore e patriota italiano
Alfredo Gavazzi – imprenditore, dirigente sportivo, politico ed ex rugbista a 15 italiano
Andrea Gavazzi – rugbista a 15 italiano
Carla Gavazzi – soprano italiano
Davide Gavazzi – calciatore italiano
Francesco Gavazzi – ciclista su strada italiano
Giovanni Gavazzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Gavazzi – numismatico italiano
Marco Gavazzi – rugbista a 15 italiano
Maria Teresa Coppo Gavazzi – politica italiana
Mattia Gavazzi – ciclista su strada italiano
Nicola Gavazzi – ciclista su strada italiano
Pierino Gavazzi – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano

Altro
Gavazzi – famiglia borghese della Lombardia orientale
 Bivacco Regondi Gavazzi - bivacco in Valpelline